Vasile Panait ist der Name folgender Personen:

* Vasile Panait (Bobfahrer) (* 1919), rumänischer Bobfahrer 
 Vasile Panait (Fußballspieler) (1942–2007), rumänischer Fußballspieler und -trainer